Le troisième gouvernement Chautemps a duré du  au .

Composition

Politique menée

Annexes

Articles connexes 
 Années 1930 en France

Chautemps 3
1937 en France